Родниково — название населённых пунктов.

Россия 
 Родниково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Родниково — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Родниково — село в Симферопольском районе Крыма.

Украина 
 Родниково — посёлок в Старобешевском районе Донецкой области.